Gualberto Mojica (1984-), footballeur bolivien.
 Juan Emilio Mojica (1962-), entraîneur de football dominicain.
 
 Vilmarie Mojica (1985-), joueuse portoricaine de volley-ball.

Patronyme hispanique